Papy ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Papy (1920–2011), belgischer Mathematiker und Mathematikpädagoge
 Faty Papy (1990–2019), burundischer Fußballer